Дом сове́тов — достроенное, но без отделки здание в центре города Калининград (Россия), строительство которого началось в 1970 году. Считается одним из символов и главным «долгостроем» города.

Расположение 
Дом советов расположен в центре города Калининграда, на пересечении улицы Шевченко и Ленинского проспекта.

Считается, что Дом советов был построен на месте Кёнигсбергского замка, однако это не совсем так — на самом деле он стоит восточнее, на месте бывшего рва замка.

История строительства 

Ещё в начале 1950-х годов главным архитектором города Д. Навалихиным был составлен план реконструкции Калининграда, в соответствии с которым на месте бывшего Кёнигсбергского замка должно было быть построено административное здание в стиле сталинских высоток. Однако этот план так и остался на бумаге.

В 1967 году согласно второму генеральному плану развития Калининграда была разработана концепция о создании общегородского центра вдоль реки Преголи и Нижнего пруда в виде развитой архитектурно-пространственной композиции с организацией главной городской площади между Ленинским проспектом и ул. Шевченко — Центральной площади. По замыслу главного архитектора проекта Льва Мисожникова, Дом советов должен был представлять собой 28-этажное здание, состоящее из двух высотных прямоугольных башен, облицованных рельефными панелями и объединённых в двух уровнях крытыми переходами. Площадь перед зданием планировалось благоустроить: разместить на ней фонтаны, цветники и даже концертный зал под открытым небом. В здании должна была располагаться администрация Калининградского обкома КПСС и облисполкома. Проектирование здания было поручено коллективу ЦНИИЭП зрелищных и спортивных зданий и сооружений им. Б. С. Мезенцева, мастерской № 2 (архитекторы , Ю. Моторин, Л. В. Мисожников, Г. А. Кучер). Сам проект Дома советов был, по сути, «вольной интерпретацией» одного из зданий архитектора Оскара Нимейера, по проектам которого строились здания в новой столице Бразилии.

Снос руин замка и строительство на его месте Дома советов активно лоббировались тогдашним первым секретарём обкома КПСС Н. С. Коноваловым. Основным аргументом была непригодность для дальнейшего использования здания обкома КПСС на ул. Дмитрия Донского (в настоящее время это здание продолжает использоваться администрацией Калининградской области). Он же руководил работами по сносу руин замка.

Строительство началось в 1970 году, но, поскольку в этой части города грунт недостаточно прочный для возведения такого высокого здания, появились проблемы со статикой здания. Несмотря на брошенные на строительство практически все силы Калининградской области, возникали определенные трудности. Так,  по этажности здания, вместо 28 этажей по проекту, пришлось сократить до 21 этажа. У строителей не было в наличии башенных кранов, которые могли бы работать на строительстве почти 30-этажного дома. Даже один из уникальных 150-метровых кранов пришлось ставить на 2-метровую щебеночную насыпь, чтобы он смог достать по высоте. Пересматривались и другие детали проекта. Например, московские проектировщики сделали шахты лифтов полносборными, а такой вес не мог поднять при монтаже ни один кран. Пришлось менять проект и делать шахты из нескольких отдельных блоков. По историческим фото видно, что примерно в конце 1970-х здание было готово почти на половину, к 1980 году на 70% и наконец к 1982 году на 90%. В 1980 году на площади перед строящимся Домом Советов открыли фонтаны и цветники. В 1981-82 года началось постепенное остекление окон здания. Были демонтированы строительные краны. Однако во времена Перестройки начались проблемы с финансированием проекта. 

Строительство вело СМУ-4 объединения «Калининградстрой». Срок ввода в эксплуатацию составлял IV квартал 1988 года.

Во второй половине 80-х годов, когда здание было готово на 95 %, строительные работы были приостановлены.

После Перестройки 
В 1995 году власти города и области приватизировали Дом советов. Было создано акционерное общество «Культурно-деловой центр», которое должно было бы привлечь инвесторов и привести полуразрушенное к тому времени здание в порядок.
Однако сделать им этого не удалось, ОАО «Культурно-деловой центр» вплотную подошло к банкротству, и в 2003 году здание было продано компании «Протострой». Сразу после оформления сделки у ООО «Протострой» возникли проблемы с мэрией Калининграда по вопросам законности покупки здания. Администрация города посчитала, что были нарушены законные интересы области и города, так как здание было продано по заниженной цене. В 2006 году к спору подключились правительство и прокуратура Калининградской области, подав на ООО «Протострой» иск в арбитражный суд. В 2010 году сделка по продаже Дома советов была признана судом недействительной, а бывший конкурсный управляющий ОАО «Культурно-деловой центр» был признан виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорен к 2 годам лишения свободы условно.

Настоящее время 

К празднованию 750-летия Калининграда в 2005 году был проведён наружный ремонт Дома советов — оно было покрашено, были вставлены окна, и здание приобрело современный вид.

Однако и в настоящий момент будущее Дома советов остается неизвестным. Судьба здания должна была быть решена на публичных обсуждениях, которые состоятся после решения вопроса о собственнике здания.
30 ноября 2011 года губернатор Калининградской области Николай Цуканов назвал Дом Советов «позором города Калининграда», который необходимо снести. На месте же, где стоял Королевский замок, должен стоять Королевский замок.
Пока городские власти не намерены учесть появившееся в обществе мнение что, поскольку «жилищная проблема остаётся основной социальной проблемой населения» и «необходимо увеличить объёмы строительства социального жилья, в том числе временного — социальных гостиниц и т.д.», планируемый снос такой значительной потенциальной жилплощади крайне неэтичен и что разумнее было бы адаптировать здание к нуждам бесквартирных калининградских семей.

В 2008 году в Калининграде появилась панк-рок группа «Дом Советов», сделавшая своим логотипом стилизованное изображение фасада здания. Участники коллектива выступают за сохранение этого монументального строения, являющегося неофициальным символом города.

В 2020 году 5 ноября Губернатор Калининградской области Антон Алиханов объявил, что Дом советов, за исключением фундамента, будет демонтирован в 2021 году (демонтаж фундамента будет рассмотрен позже).

См. также 

 Реконструкция центра Калининграда

Примечания

Ссылки 
 Статья на портале «Rugrad.eu»
 Архивные фотографии строительства
 Виртуальный 3D тур по Дому советов, 2016 год

Здания и сооружения Калининграда
Недостроенные здания и сооружения России
Здания и сооружения, заложенные в 1970 году
Калининград
Архитектура советского модернизма в России